podejrzany – pojęcie prawne
 Podejrzany (The Visitor / Running Blind) – powieść Lee Childa
 Podejrzany (Suspect) – film z 1987 roku, reż. Peter Yates
 Podejrzany (Under Suspicion) – film z 2000 roku, reż. Stephen Hopkins
 Podejrzany (Secrets & Lies) – serial telewizyjny

 Zobacz też